Popis prebivalstva v Bosni in Hercegovini leta 1991.

Podatki

Etnične skupnosti 

1 Modalitet Muslimani, danes Bošnjaki.

Rezultati po občinah 

Leta 1991. v Bosni in Hercegovini je bilo 109 občin. 

Legenda

apsolutna etnička većina

relativna etnička većina

1 Modalitet Muslimani, danes Bošnjaki.

Viri

Demografija Bosne in Hercegovine
1991 v Jugoslaviji